"Como Será o Amanhã" é o episódio 252 da série A Grande Família e o primeiro da oitava temporada.

Audiência
O episódio, que marcou a estréia da oitava temporada, registrou 31 pontos. Uma boa média. 

Episódios de A Grande Família